Mylo (Dakota del Nord)
 Mylo (musicista), musicista scozzese di musica elettronica
 Mylo (Sony), dispositivo Wi-Fi della Sony